Herszon dél-ukrajnai város a Krímtől északra, a Herszoni terület székhelye
 Herszón régi bizánci város a Krím félszigeten, romjai Szevasztopolban találhatók